Charleval (Eure)
 Charleval (Bouches-du-Rhône)